Венди Маклендон-Кови (, род. 10 октября 1969) — американская актриса, комедиантка, продюсер, сценарист и комик. Наиболее известна благодаря ролям в ситкоме «Рино 911!», кинофильме «Девичник в Вегасе» (2011) и комедийном сериале «Голдберги».

Биография 
Венди Маклендон-Кови в начале карьеры выступала как актриса импровизации, с 2002 по 2009 годы она выступала в элитном лос-анджелесском клубе Groundlings, где в разные годы также работали Мелисса Маккарти и Кристен Уиг, её коллеги по фильму «Девичник в Вегасе». 

С 2003 по 2009 годы она играла одну из главных ролей в ситкоме «Рино 911!», в 2020 году был снят ещё один сезон шоу, в котором Венди также играла в основном составе. Маклендон получила широкую известность в 2011 году после съёмок в фильме «Девичник в Вегасе». В 2010—2013 годах она снималась в роли второго плана в сериале «Правила совместной жизни».

В 2012 году Маклендон-Кови появилась в фильме «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка» в роли лучшей подруги героини Дженнифер Лопес, а также снялась в ряде других фильмов. В феврале 2012 она вместе с Голди Хоун должна была играть главную роль в пилоте комедийного сериала канала HBO «Дневники виагры», созданном Дарреном Старом, однако вскоре обе актрисы передумали сниматься в шоу, и его производство было заморожено. Сразу после этого она получила пять предложений от крупных каналов на съемки в пилотах, и выбрала главную женскую роль в пилоте канала ABC «Короли долины Ван Найс» с Кристофером Ллойдом, который не был отобран для дальнейшего производства. Также она была приглашенной звездой в ситкомах «Красотки в Кливленде» и «Американская семейка».

В январе 2013 года было объявлено, что Маклендон-Кови будет играть главную роль в комедийном сериале канала ABC «Голдберги», созданном Адамом Голдбергом. В 2014 году она сыграла одну из главных ролей вместе с Эми Смарт и Ниа Лонг в мелодраме «Клуб одиноких мам».

С 1996 года Маклендон-Кови замужем за Грегом Кови. Супруги живут в Лонг-Бич, Калифорния.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Комедиантки США
Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич